Henri Tudor est le nom de plusieurs personnes :
 Henri VII d'Angleterre (1457 - 1509), roi d'Angleterre de 1485 à sa mort ;
 Henri VIII d'Angleterre (1491 - 1547), roi d'Angleterre de 1509 à sa mort ;
 Henri Tudor (1511 - 1511), duc de Cornouailles, fils d'Henri VIII d'Angleterre et de Catherine d'Aragon ;
 Henri Tudor (1859 - 1928), ingénieur luxembourgeois ;
 Henry Hugh Tudor (1871 - 1965), officier britannique.